Arrondissement de Courtrai est un ancien arrondissement français du département de la Lys.
Arrondissement administratif de Courtrai est un arrondissement administratif de Belgique (Région flamande, province de  Frandre-Occidentale).